Varilla steht für:

 Varilla (Gattung), Pflanzengattung in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)
 Philippe Bunau-Varilla, französischer Ingenieur, Diplomat und Soldat